153. længdegrad kan henvise til:

 153. vestlige længdekreds
 153. østlige længdekreds